Isaza ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Isaza (* 1986), kolumbianischer Tennisspieler
 Gustavo Isaza Mejía († 2007), lateinamerikanischer Arzt, Chirurg und Hochschullehrer 
 Oscar José Vélez Isaza (* 1954), kolumbianischer Priester und Bischof von Valledupar
 Ricardo Isaza y Goyechea (1847–1929), uruguayischer Geistlicher, Weihbischof in Montevideo
 Jorge García Isaza (1928–2016), kolumbianischer Ordensgeistlicher, Apostolischer Vikar von Tierradentro

Siehe auch:
 Aspirante Izasa (Schiff), chilenische Korvette (1992)